Le terme îlet peut désigner, en français :
 Une petite île ou un îlot, dans les Antilles françaises et en Guyane et en France. Sur un de ces îlets, un personnage en complet de nankin, pêchait à la ligne. (M. Gallet, décédé, Georges SIMENON, 1930).
 Un pâté de maisons, à Haïti ou en Louisiane.
 Un îlet des Hauts, soit un petit plateau ou le village qu'il accueille, à La Réunion.
 Ilet, une rivière de Russie.

Toponymes 
Rivière des Îlets (rivière du Gouffre), un affluent de la rivière du Gouffre, coulant dans Lac-Pikauba (TNO), dans la MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, Québec, au Canada.

Annexes

Articles connexes